Live: Walmart Soundcheck steht für folgende Musikalben:

 Live: Walmart Soundcheck (Demi-Lovato-Album) der Sängerin Demi Lovato (2009)
 Live: Walmart Soundcheck (Jonas-Brothers-Album) der Band Jonas Brothers (2009)